Právní akt může být:
 rozhodnutí – individuální právní akt v konkrétní věci (např. rozsudek, usnesení, trestní příkaz atd.)
 právní předpis – normativní právní akt stanovící obecně závazná pravidla chování (např. zákon, nařízení vlády, vyhláška atd.)

Související články 
 Správní akt